На следующих страницах перечислены исторические события, рождения, смерти, праздники и памятные даты указанного дня в году:

См. также 
 Календарь

Сутки
Календарь